Wimbledon 2011 byl třetí grandslamový tenisový turnaj sezóny, který se hrál od pondělí 20. června do neděle 3. července. Událost se konala tradičně na travnatých dvorcích v londýnském All England Lawn Tennis and Croquet Clubu. Turnaj byl součásti okruhů mužů ATP World Tour 2011 a žen WTA Tour 2011. Vítězové si do žebříčků připsali 2 000 bodů.

Obhájci titulu dvouhře byli Španěl Rafael Nadal a Američanka Serena Williamsová, která se vrátila na okruh po roční zdravotní pauze.

Turnaj 

125. ročník grandslamu zaznamenal otevření dvou nových travnatých tenisových dvorců. Úvodní den turnaje byly do provozu uvedeny nové dvorce č. 3 a č. 4, a to za přítomnosti Prince Edwarda, vévody z Kentu, prezidenta oddílu All England Lawn Tennis and Croquet Club, který na památku této události odhalil pamětní desku. Soutěže turnaje se konaly na 19 kurtech, dalších 22 dvorců z celkového počtu 49 bylo využito pro trénink. Základní kapacita diváků se tak zvýšila o jeden tisíc na 38 500 osob. Kvalifikace všech soutěží byly hrány na kurtech Bank of England Sports Ground v Roehamptonu. Hrálo se se na trávě typu Perennial Ryegrass sestřižené do výšky 8 mm. Sponzorem tohoto grandslamu se poprvé stala společnost Sony. Firmy Jacob's Creek a Lavazza nahradily Blossom Hill a Nescafe jako oficiální sponzoři v dodávce turnajového vína a kávy.

125. ročník 
V roce 2011 se uskutečnil 125. ročník grandslamu založeného roku 1877, který se nekonal v obdobích 1915–1918 a 1940–1945, kdy probíhaly první a druhá světová válka. Na počest tohoto výročí se konala řada projektů.

 Nejdéle běžící televizní pořad pro děti na světě Blue Peter vysílal druhé pondělí z Wimbledonu zvláštní program mapující jeho minulost, současnost i budoucnost. Místní muzeum All England Clubu představilo novou výstavu, která pojednávala o frontě každoročně čekajících návštěvníků na zakoupení lístků. Kromě toho byla vydána edice licenčních obchodních log „125“, která byla také na uniformách sběračů míčků. Boty, které poskytuje firma Fila, také obsahovaly logo „125 years“, stejně tak jej nesly oficiální míčky od společnosti Slazenger. Šampaňské Lanson, které se podávalo, mělo logo vyražené na lahvích.

Bankovní dům HSBC řídil hlasování na oficiálních webových stránkách Wimbledonu na téma deseti největších věcí turnaje, a to čehokoli od tenisových osobností až po nejlepší finále. Banka se také spojila s ústavem Sports Technology Institute na Loughborough University, aby vytvořily předpověď jak se bude tenis vyvíjet v následujících dvaceti pěti letech do roku 2036, kdy proběhne 150. ročník a uplyne 100 let od triumfu dosud posledního britského mužského vítěze ve dvouhře Freda Perryho.

Vítězové 

V mužské dvouhře zvítězil Novak Djoković, když ve finále přehrál Rafaela Nadala. Získal tak první titul ve wimbledonu a celkově třetí z dvouhry grandslamu. Finálová účast mu zajistila posun na první místo žebříčku ATP, kde vystřídal finálového soupeře Nadala, čímž se stal prvním srbským tenistou na pozici nejlepšího mužského tenisty světa.

V ženské dvouhře vyhrála Češka Petra Kvitová a získala tak první grandslamový titul v kariéře. Na žebříčku WTA postoupila o jednu pozici na sedmé místo.

V mužské čtyřhře získala titul americká dvojice dvojčat Boba a Mika Bryanových. Jedná se o jejich druhé vítězství ve Wimbledonu (předchozí výhra v roce 2006) a celkově jedenáctý grandslamový triumf v mužské čtyřhře.
  
V ženské čtyřhře zvítězil česko-slovinský pár Květa Peschkeová a Katarina Srebotniková. Pro obě hráčky se jedná o premiérový grandslamový titul v ženské čtyřhře. Obě hráčky se po turnaji poprvé posunuly na první misto žebříčku WTA ve čtyřhře jako deblové světové jedničky, když měly obě stejný počet bodů i odehraných turnajů.

Ve smíšené čtyřhře vyhrál česko-rakouský pár Iveta Benešová a Jürgen Melzer, čímž získali první grandslamový titul v soutěži mixu. Pro Melzera se jedná celkově o třetí wimbledonský titul, když zde v minulosti vyhrál singla juniorky a loňský ročník mužské čtyřhry.

Galerie vítězů

Čeští tenisté 

Čeští tenisté se podíleli na výhře ve třech hlavních soutěžích z pěti – Petra Kvitová triumfovala v ženské dvouhře, Květa Peschkeová v ženské čtyřhře a Iveta Benešová ve smíšené čtyřhře.

V chlapecké juniorce se Jiří Veselý spolu s Britem Oliverem Goldingem probojovali do finále, v němž podlehli turnajovým dvojkám britsko-chorvatské dvojici George Morgan a Mate Pavić.

Ve čtyřhře ženských legend zopakoval pár Lindsay Davenportová a Martina Hingisová finálovou výhru z French Open 2011, když zdolal dvojici Martina Navrátilová a Jana Novotná po setech 6–4 a 6–4. Kromě Davenportové se všechny zbývající hráčky narodily na území bývalého Československa.

Statistiky 
 Nejvíce es:  Jo-Wilfried Tsonga – 108 /  Sabine Lisická – 44;
 Nejrychlejší podání:  Andy Roddick – 230 km/h /  Sabine Lisická – 199 km/h;
 Nejvíce dvojchyb:  Jo-Wilfried Tsonga – 27 /  Maria Šarapovová – 38;
 Nejlepší procentuální úspěšnost prvního podání:  Ernests Gulbis – 76 % /  Monica Niculescuová – 88 %
 Nejvíce proměněných brejkbolů:  Novak Djoković – 35 /  Petra Kvitová a  Maria Šarapovová – 33

Petra Kvitová se umístila ve statistice es na 3. místě s 36 zásahy.

Dospělí

Dvouhra mužů

Čtyřhra žen

Smíšená čtyřhra

Finále dalších soutěží

Junioři

Dvouhra juniorů 
 Luke Saville –  Liam Broady 2–6, 6–4, 6–2

Dvouhra juniorek 
 Ashleigh Bartyová –  Irina Chromačovová 7–5, 7–6(7–3)

Čtyřhra juniorů 
 George Morgan /  Mate Pavić –  Oliver Golding /  Jiří Veselý 3–6, 6–4, 7–5

Čtyřhra juniorek 
 Eugénie Bouchardová /  Grace Minová –  Demi Schuursová /  Tang Haochen 5–7, 6–2, 7–5

Legendy

Čtyřhra mužských legend 
 Jacco Eltingh /  Paul Haarhuis –  Jonas Björkman /  Todd Woodbridge, 3–6, 6–3, [13–11]

Čtyřhra ženských legend 
 Lindsay Davenportová /  Martina Hingisová –  Martina Navrátilová /  Jana Novotná 6–4, 6–4

Čtyřhra seniorských mužských legend 
 Pat Cash /  Mark Woodforde –  Jeremy Bates /  Anders Järryd, 6–3, 5–7, [10–5]

Vozíčkáři

Mužská čtyřhra vozíčkářů 
 Maikel Scheffers /  Ronald Vink – Stéphane Houdet /  Michael Jeremiasz 7–5, 6–2

Ženská čtyřhra vozíčkářek 
 Esther Vergeerová /  Sharon Walravenová –  Jiske Griffioenová /  Aniek van Kootová, 6–4, 3–6, 7–5

Bodové hodnocení do ATP a WTA

Prize money 
Všechny finanční prémie jsou vypláceny v librách (£); částky v soutěžích čtyřher jsou uváděny na pár.

Odhlášení tenisté 
{|class="wikitable sortable"
|-
!Žebříček
!Hráčka
!Body
!align=center|Obhajuje bodů
!Zisk bodů
!Body po turnaji
!Odstoupila pro
|-align=left
|2.
| Kim Clijstersová
|align=center|8125
|align=center|500
|align=center|0
|align=center|7625|zranění nohy 
|-align=left
|24.
| Alisa Klejbanovová
|align=center|2005
|align=center|160
|align=center|0
|align=center|1845'|onemocnění 
|}

 Obdržení divoké karty 
Následující hráči obdrželi od pořadatelů turnaje divokou kartu (Wild Card) do hlavních soutěží:

 Mužská dvouhra 
  Arnaud Clément
  Daniel Cox
  Daniel Evans
  Alejandro Falla
  Gilles Müller
  Dudi Sela
  James Ward

 Ženská dvouhra 
  Naomi Broadyová
  Katie O'Brienová
  Eleni Daniilidou
  Sabine Lisická
  Laura Robsonová
  Heather Watsonová
  Emily Webleyová-Smithová

 Mužská čtyřhra 
  Daniel Cox /  James Ward
  Jamie Delgado /  Jonathan Marray
  Chris Eaton /  Joshua Goodall
  Colin Fleming /  Ross Hutchins
  Lleyton Hewitt/  Peter Luczak

 Ženská čtyřhra 
  Sarah Borwellová /  Melanie Southová
  Naomi Broadyová /  Emily Webleyová-Smithová
  Anne Keothavongová /  Laura Robsonová
  Jocelyn Raeová /  Heather Watsonová

 Postupující z kvalifikace 
Následující hráči postupují do hlavních soutěží turnaje z kvalifikace:

 Mužská dvouhra 
  Andreas Beck
  Karol Beck
  Ruben Bemelmans
  Flavio Cipolla
  Frank Dancevic
  Kenny de Schepper
  Rik de Voest
  Martin Fischer
  Łukasz Kubot
  Lukáš Lacko
  Marinko Matosevic
  Conor Niland
  Édouard Roger-Vasselin
  Igor Sijsling
  Cedrik-Marcel Stebe
  Bernard Tomic

Následující hráči jsou tzv. šťastní prohraní (lucky losers):
  Simone Bolelli
  Marc Gicquel
  Ryan Harrison
  Go Soeda
  Grega Žemlja

 Ženská dvouhra 
  Mona Barthelová
  Chang Kai-chen
  Vitalija Ďačenková
  Misaki Doi
  Marina Erakovićová
  Irina Falconiová
  Camila Giorgiová
  Alexa Glatchová
  Kristýna Plíšková
  Tamarine Tanasugarnová
  Lesja Curenková
  Aleksandra Wozniaková

Následující hráčky jsou tzv. šťastné prohrané (lucky losers):
  Stéphanie Duboisová
  Stéphanie Foretzová Gaconová

 Mužská čtyřhra 
  Karol Beck /  David Škoch
  Ryan Harrison /  Travis Rettenmaier
  Treat Conrad Huey /  Izak van der Merwe
  David Rice /  Sean Thornley

Následující páry jsou tzv. šťastní prohraní (lucky losers):
  Leoš Friedl /  David Martin
  Alessandro Motti /  Stéphane Robert
  Sanchai Ratiwatana /  Sonchat Ratiwatana

 Ženská čtyřhra 
  Šúko Aojamová /  Rika Fudžiwarová
  Vesna Doloncová /  Katalin Marosiová
  Lindsay Leeová-Watersová /  Megan Moultonová-Levyová
  Urszula Radwańská /  Arina Rodionovová

Následující pár je tzv. šťastný prohraný (lucky loser)'':
  Marina Erakovićová /  Tamarine Tanasugarnová

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
  

 
ATP World Tour 2011
WTA Tour 2011